Виктор Иванович Макеев (род. 1924) — советский и российский художник-живописец и график. Почётный член РАХ (2014). Член Союза художников СССР и Московского союза художников (1965). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). Народный художник Российской Федерации (2001).  Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 18 апреля 1924 года в деревне Ивлево, Московской области.

С 1941 года после окончания с отличием Московской городской художественной студии, работал токарем на военном заводе. С 1942 года призван в ряды РККА, участник Великой Отечественной войны, воевал на Калининском фронте — лейтенант, командир миномётного взвода 88-го стрелкового полка, 28-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии. В  1943 году принимал активное участие в Невельской наступательной операции, в ходе боёв был тяжело ранен в бою в ногу после чего ему были ампутированы второй и третий пальцы левой стопы. После длительного лечения в военных госпиталях В. И. Макеев был уволен из Красной армии по состоянию здоровья.  За участие в войне был награждён орденами Орден Отечественной войны I и II степени.

С 1950 по 1956 годы обучался в  Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. 

Основные работы художника: в области книжной иллюстрации — «Дом Павлова» Льва Савельева, «Ранние рассказы» Максима Горького, «Рассказы о русском подвиге» Сергея Алексеева, в качестве графика и живописца — серии «Апокалипсис», «Таинство», «Элегия», «Драма» и «Воспоминание». В. И. Макеев являлся постоянным участником московских, всероссийских и зарубежных выставок. В 2004 году на выставке «Золотая кисть» был удостоен Гран-при.

Наиболее значимые произведения В. И. Макеева находятся российских музеях и галереях, в частности — в Государственной Третьяковской галерее, а так же в частных коллекциях таких стран как — Германия, США, Франция, Япония и Великобритания.

С 1965 года В. И. Макеев являлся членом Союза художников СССР и Московского союза художников.

В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР И. Л. Бруни было присвоено почётное звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 2001 году — Народный художник Российской Федерации.

В 2014 года В. И. Макеев был избран почётным членом Российской академии художеств.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Орден Отечественной войны II степени (30.05.1951)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2001)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976)

Другие награды 
Основной источник: 
 серебряная и золотая медаль РАХ (2005, 2010)
 серебряная медаль имени М. Б. Грекова (2006)
 Премия города Москвы в области изобразительного искусства (2011)

Примечания

Литература 
 Русские художники XVIII—XX веков / Соловьев В. Д. —  : Эксперт-клуб, 2005 г. — С. 222. — 429 с. — ISBN 5-98881-001-2

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Почётные члены РАХ